Гран-при Сан-Марино 1994 года (офиц. 14° Gran Premio di San Marino) — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 год. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 1 мая 1994 года.

Гран-при Сан-Марино был третьей гонкой в чемпионате и первой гонкой, проводимой в Европе. Гран-при был омрачён гибелью двух гонщиков Формулы-1: австрийца Роланда Ратценбергера и трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны, а также серьёзными травмами Рубенса Баррикелло. Марри Уокер, телекомментатор Би-би-си, назвал этот Гран-при «самым чёрным днём для автогонок», который он может вспомнить. Последний гоночный уик-энд, в котором бы погибли сразу два гонщика произошёл в Бельгии в 1960 году.

Победителем после рестарта гонки стал Михаэль Шумахер. На пресс-конференции после гонки он сказал, что не чувствует удовлетворения от такой победы и не может чувствовать себя счастливым. Никола Ларини заработал очки, заняв второе место на подиуме, а Мика Хаккинен финишировал третьим.

Гонка привела к усилениям мер безопасности в спорте, а также к реформе GPDA после 12-летнего перерыва, изменениям трасс и автомобилей. После гонки многие правила были нацелены на уменьшение скорости машин Формулы-1, а на новых трассах, таких как Сахир, Сепанг и других, зоны безопасности расширены. Для Сенны были устроены государственные похороны в его родной Бразилии, траурную процессию сопровождали несколько миллионов человек. Итальянские прокуроры выдвинули обвинения против шести человек, обвинив их в гибели Сенны, а именно против Фрэнка Уильямса, Патрика Хэда, Эдриана Ньюи, а также руководителей самого трека. В итоге все были оправданы. Чтобы принять апелляцию и снять обвинения потребовалось 11 лет.

Благодаря усилению мер безопасности после этого этапа в Формуле-1 на протяжении 20 лет не случалось аварий с летальным исходом, вплоть до аварии Жюля Бьянки в 2014 году.

Свободные заезды

Квалификация 
В пятницу 29 апреля, во время первой квалификационной сессии для определения стартового порядка, гонщик Jordan Рубенс Баррикелло врезался в ограждение в повороте Variante Bassa на скорости в 225 км/ч. Его автомобиль несколько раз перевернулся, сам гонщик вскоре был госпитализирован и не смог принять участие в этапе.

Самым быстрым в пятницу оказался Сенна, установив время круга 1:21,548, почти на пять десятых секунды быстрее Шумахера и Бергера. Партнёр по команде Сенны Деймон Хилл в пятницу стал седьмым, отставая от лидера на 1,6 секунды.

Во время субботнего заезда гонщик молодой команды Simtek, австриец Роланд Ратценбергер попал в аварию. На входе в быстрый поворот Villeneuve его автомобиль потерял управление и на огромной скорости протаранил бетонное ограждение. Тело гонщика на вертолёте было транспортировано в госпиталь Болоньи, где врачи констатировали смерть Ратценбергера. Причиной аварии послужило повреждение переднего антикрыла автомобиля австрийца, повреждённого им при наезде на поребрик в одном из поворотов. Из-за потери значительной части прижимной силы автомобиль сорвался в повороте на скорости более 300 км/ч.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:24,335
 Во время квалификации Роланд Ратценбергер на скорости 314,9 км/ч влетел в отбойник в повороте имени Жиля Вильнёва. В результате столкновения, австриец получил перелом основания черепа, после чего скончался. Причиной аварии стала потеря переднего антикрыла, повреждённого на предыдущем круге: оно провалилось под днище машины, что сделало её неуправляемой, а прижимная сила автомобиля уменьшилась.
 Никола Ларини заработал первые очки и единственный раз в своей карьере гонщика «Формулы-1» попал на подиум.
 Первый подиум в чемпионате мира Ф1 для моторов Peugeot.
 Гонка запланирована на 61 круг, но была остановлена на 7-м круге из-за аварии Сенны. Рестарт был дан на 53 круга. Результаты до рестарта и после были суммированы.
 Карл Вендлингер завоевал последние очки в карьере.
 На 7-м круге, втором после ухода машины безопасности и рестарта гонки, машина Сенны сорвалась с трассы в повороте «Тамбурелло» и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. При столкновении правое переднее колесо оторвалось вместе с куском подвески и ударило Сенну по голове, при этом металлический кусок подвески пробил его шлем и нанёс смертельную травму. На вертолёте гонщика доставили в госпиталь Болоньи. После проведённого обследования стало ясно, что мозг Сенны мёртв и шансов на его выход из комы не осталось. Поэтому медики приняли решение прекратить искусственно поддерживать жизнь его тела.
 На телеканале National Geographic был показан документальный фильм, в котором была изложена альтернативная точка зрения на гибель Айртона Сенны. Авторы утверждали, что причиной аварии стало касание днищем автомобиля трассы, что привело к падению прижимной силы и резкой потере сцепления с трассой. Причиной столь резкого падения сцепления стали остывшие после движения за машиной безопасности шины.

Источники

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 Видео аварии Сенны
 AtlasF1’s 'The Races we Remember' Series:The 1990’s

Гран-при Сан-Марино
Апрель 1994 года
Май 1994 года
Скандалы в Формуле-1